Hugo Vera Oviedo (Itacurubi de la Cordillera, Paraguay, 18 de abril de 1991) es un futbolista paraguayo. Juega de defensor y su equipo actual es el Gimnasia y Esgrima (J) de la Primera Nacional.

Clubes

Referencias 
Ficha en Bdfa.com
Ficha en Livefutbol.com

Futbolistas de Paraguay
Futbolistas del Club Olimpia
Futbolistas del Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Gimnasia y Esgrima de Jujuy en los años 2020